Celina kan syfta på följande:
 Celina, ett kvinnonamn
 Celina (djur), ett släkte skalbaggar

Geografi

Bulgarien 

 Tselina (distrikt), Stara Zagora, Obsjtina Tjirpan, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar